Läutewerk steht für ein Bauteil oder eine eigenständige Anlage zur akustischen Informationsübermittlung oder Signalisierung bestimmter Ereignisse:

 bei einer Uhr bzw. einem Uhrwerk zur Information über einen Zeitzustand
 zur Steuerung von Kirchenglocken, siehe Turmuhr und auch Schlagwerk (Uhr)
 bei einem Schienenfahrzeug oder einer Eisenbahnanlage, siehe Läutewerk (Eisenbahn)
 als ein Bestandteil der Haustechnik und Informations- und Sicherungstechnik in Gebäuden, siehe Klingel